Bétemps steht für:

 Bétemps, alter Name der Monte-Rosa-Hütte im Monte-Rosa-Massiv, Walliser Alpen

Bétemps ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Bétemps (* 1944), italienischer Historiker, Dialektologe und Politiker
 Magui Bétemps (1947–2005), italienische Lehrerin und Sängerin